A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Nebraska:

 : um monitor da Classe Kalamazoo cancelado incompleto em 1865; antes chamado Shackamaxon e Hecla.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Virginia que serviu de 1907 a 1920.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1993.